Slovo prstýnek nebo prstýnky vyjadřuje více různých významů:

 zdrobnělina od slova prsten, malý prsten
 růžencový prstýnek
 Prstýnek (film) – český film
 Prstýnek (divadelní hra)
 prstýnky – pomůcka pro hru na bendžo (drnkací nástroje)

Související články 
 prsten – ozdoba, šperk na ruce
 prstenec – více různých významů, rozcestník